Hernando de Alarcón (1500-1541) – esploratore spagnolo
 Hernando de Alarcón (1466-1540) – militare spagnolo